Mosjkino (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Mosjkino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Mosjkino (Leningrad) - dorp in de Russische oblast Leningrad
 Mosjkino (Mari El) - dorp in de Russische republiek Mari El
 Mosjkino (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod